Love är ett efternamn.

Personer med namnet
 Abs Breen
 Alexis Love
 Arther Love (född 1977), utövare av amerikansk fotboll
 Bessie Love
 Caitlyn Taylor Love
 Christine Love, speldesigner
 Courtney Love (född 1964), sångerska
 Darlene Love
 Davis Love III
 Donald Love
 John Love
 Kevin Love
 Mia Love
 Mike Love (född 1941), sångare
 Montagu Love
 Nancy Harkness Love
 Nick Lowe (född 1949), musiker
 Stanley G. Love

Engelska efternamn